A 2008. évi nyári olimpiai játékokon a kerékpározás női BMX versenyszámát augusztus 20. és 22. között rendezték a Laoshan-BMX-kerékpárpályán.

Eredmények 
Az időeredmények másodpercben értendők. A rövidítések jelentése a következő:
 Q: továbbjutás helyezés alapján
 DNF: nem ért célba
 REL: kizárták

Selejtező

Elődöntő 
Minden futamból az első négy versenyző jutott a döntőbe. A pontszámok megegyeznek a futamban elért helyezéssel.

Döntő

Források 

Kerékpározás a 2008. évi nyári olimpiai játékokon